Espressione latina per il titolo mariano di Madre della Chiesa
Abbazia Mater Ecclesiae – a Orta San Giulio (NO)
Issr Mater Ecclesiae – istituto di scienze religiose di Roma, collegato alla Pontificia università "San Tommaso d'Aquino"
Monastero Mater Ecclesiae – nella Città del Vaticano